Wells Fargo Plaza est le nom de plusieurs bâtiments, éponymes de la banque américaine Wells Fargo, dont les gratte-ciel situés à :
 Wells Fargo Plaza, à Houston aux États-Unis.
 , aux États-Unis.
 , aux États-Unis.
 , aux États-Unis.

Voir aussi